Онисим:

 Онисим — мужское русское личное имя греческого происхождения.
 Онисим (Пылаев) (1876—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Тульский.
 Онисим (Фестинатов) (1890—1970) — епископ Русской православной церкви. Архиепископ Владимирский и Суздальский.
 Онисим (ум. ок. 90) — апостол от семидесяти, епископ Византийский.
 Онисим Овчар — день народного календаря у славян, посвящённый св. Онисиму.
 Онисим Суассонский (ум. 361) — епископ Суассонский.